Букеевский уезд — административно-территориальная единица Уральской губернии Казакской АССР, существовавшая в 1925—1928 годах.

Букеевский уезд с центром в городе Урда был образован 18 мая 1925 года в связи с ликвидацией Букеевской губернии. В состав уезда вошли следующие волости:

 Актюбинская
 Ахмедовская
 Бастауская
 Батырбекская
 Бекетаевская
 Бескумская
 Бостандыкская
 Глиненская
 Джаксыбаевская
 Джаныбекская

 Джиек-Кумская
 Джигерская
 Джуматская
 Калмыцкая
 Камыш-Самарская
 Куркубинская
 Манашевская
 Мендыхановская
 Мынтюбинская
 Нарынская

 Синеморская
 Сламихинская
 Таловская
 Тауская
 Торгунская
 Турдыкуловская
 Уш-Черкетовская
 Чулановская

Некоторое время Букеевский уезд носил название Наримановский уезд.

6 июня 1925 года из Уральского уезда в Букеевский была передана Чижинская волость.

3 сентября 1925 года Актюбинская, Мынтюбинская, Синеморская и Уш-Черкетовская волости были объединены в Котяевскую волость, которая вскоре была переименована в Денгизскую; Ахмедовская, Камыш-Самарская, Мендыхановская и Турдыкуловская — в Джангалинскую; Бастауская, Манашевская и Чулановская — в Сарытюбинскую (которая при этом была передана в Гурьевский уезд); Батырбекская, Бескумская, Джиек-Кумская, Калмыцкая и Торгунская — в Урдинскую; Бекетаевская, Куркубинская и Нарынская — в Азгирскую (Чапчачинскую). Бостандыкская, Джаксыбаевская и Джигерская волости были присоединены к Таловской; Джуматская и Тауская — к Джаныбекской.

17 января 1928 года Букеевский уезд был упразднён, а его территория передана в Уральский округ.

Ссылки 
 Справочник АТД Казахстана (август 1920 г. — декабрь 1936 г.). — Алма-Ата, 1959

Уезды Уральской области